Asíta, rijeka u Venezueli
 Asita (pustinjak)